Elk Valley ist der Name folgender geografischen Objekte:

in den Vereinigten Staaten:
 Elk Valley (North Carolina), Ort im Avery County
 Elk Valley (Tennessee), Ort im Campbell County

in Kanada:
 Elk Valley (British Columbia), Tal in British Columbia